Kruisbrug (Haarlem)
Kruisbrug (Hoofddorp)